Siete steht für:
 Emelba Siete, Automodell der spanischen Marke Emelba
 Renault Siete, Automodell der französischen Marke Renault, siehe Renault 7